Der Malaysia FA Cup (malaiisch: Piala FA, aus Sponsorengründen auch Shopee Piala FA genannt) ist ein seit 1990 ausgetragener Fußball-Pokalwettbewerb für malaysische Vereinsmannschaften. Bis 2015 wurde er jährlich von der Football Association of Malaysia (FAM) veranstaltet, seit 2016 übernimmt das die Malaysian Football League (MFL). Der Pokal ist nach der Meisterschaft der zweitwichtigste Titel im nationalen Vereinsfußball.

Der Sieger des FA-Cups wird nach dem K.-o.-System ermittelt. Die ersten drei Hauptrunden und das Finale werden jeweils in einem Spiel ausgetragen, das Viertel- und das Halbfinale finden mit Hin- und Rückspiel statt. Steht es nach der regulären Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer Verlängerung und gegebenenfalls zum Elfmeterschießen. Bei den Runden mit zwei Spielen kommt auch die Auswärtstorregel zur Anwendung.

Rekordsieger sind Selangor FA und Kedah FA mit jeweils fünf Titeln. Gegenwärtiger Titelträger 2022 ist der Johor Darul Ta’zim FC.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste

Weblinks 
 Übersicht der Pokalsieger bei RSSSF.com

 
Erstveranstaltung 1990